Пеньяррубия () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Саха-Нанса. Занимает площадь 54,28 км². Население — 366 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Peñarrubia, en Cantabria 102 municipios 
 
 
 

Муниципалитеты Кантабрии
Города Кантабрии